Федорівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Федорівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Терпіннівська сільська громада

Багатозначні терміни: населені пункти